SBY steht für:
 Space Battleship Yamato
 Salisbury–Ocean City–Wicomico Regional Airport (IATA-Code), Flughafen im Wicomico County, Maryland
 Bahnhof Bullay DB (DS100-Code)

sby steht für:
 Soli (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Botatwesprachen innerhalb der Bantusprachen

Abkürzung